World’s End ist der Name folgender geografischer Objekte:
 World’s End (Berkshire)
 World’s End (Buckinghamshire)
 World’s End (Enfield), London Borough of Enfield
 World's End (Horton-Plains-Nationalpark) im Horton-Plains-Nationalpark, Sri Lanka
 World's End (Kensington and Chelsea), Bezirk in Chelsea, London
 World’s End (Massachusetts), Halbinsel im Boston Harbor
 World’s End (Südliche Shetlandinseln), Brandungspfeiler im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 World’s End (West Sussex)
 Worlds End (Hampshire)

World’s End ist der Titel folgender Werke:
 World’s End, deutscher Titel Welt-Ende, Roman von Upton Sinclair aus dem Jahr 1942
 World’s End (1987), Roman von T. C. Boyle
 World’s End (2000), Roman von Mark Chadbourn
 World’s End (Manga), Manga von Eiki Eiki
 The World’s End (2013), britischer Spielfilm von Edgar Wright